Attila Repka – ex lottatore ungherese
 Ed Repka – artista statunitense
 František Repka – ex combinatista nordico cecoslovacco
 Tomáš Řepka – ex calciatore ceco